Ле́мминги — группа из нескольких родов подсемейства полёвковых (Arvicolinae) семейства хомяков (Cricetidae) отряда грызунов. К леммингам близки пеструшки. Лемминги питаются семенами, листьями и корнями. В спячку они не впадают и поэтому летом припрятывают еду в расщелинах земли, а зимой роют в снегу ходы и отыскивают свои запасы. Лемминги весьма плодовиты, у самки бывает от 3 до 4 помётов в год, в каждом по 5—6 детёнышей.

Внешний вид 
У всех леммингов плотное телосложение, короткие лапы и хвост, маленькие, скрытые в меху уши. Длина тела 10—15 см, длина хвоста — до 2 см, масса животного — 20—70 г.

Окраска одноцветная, серовато-бурая или пёстрая. У копытных леммингов зимой мех сильно светлеет или белеет, а когти средних пальцев передних лап сильно разрастаются, образуя некоторое подобие лопатки, так называемое «копытце». При этом разрастание происходит как за счёт увеличения самого когтя, так и из-за разрастания ороговевших подушечек пальцев и подошвенных пластинок, в результате «копытце» оказывается вильчато-раздвоенным на конце.

Образ жизни и питание 
Лемминги питаются так же, как хомяки и полёвки. Досконально известен их пищевой ассортимент: осока и зеленые мхи, ягель и грибы, сезонным кормом для них становятся ягоды и насекомые.

Социальная структура и размножение 
Как правило, ведут одиночный образ жизни. Для некоторых видов леммингов зимой характерна скученность в гнездах; в бесснежный период у самок с выводками часто выражена территориальность, а самцы беспорядочно передвигаются в поисках пищи. Самка приносит в год до шести помётов в среднем по 5-6 детёнышей; при обилии кормов лемминги размножаются даже под снегом. Молодые самки могут принести свой первый приплод в возрасте всего 2-3 месяцев. Самцы половой зрелости достигают на 6—8-й неделе. Продолжительность жизни — 1—2 года. От количества леммингов зависит благополучие большинства хищников тундры (горностай, песец, белая сова, мохноногий канюк, кречет).

Заблуждение о самоубийстве леммингов 
Очень распространено представление о возникающем раз в несколько лет массовом самоубийстве леммингов. Считается, что в отдельные годы, когда численность леммингов очень резко возрастает, зверьки следуют друг за другом или за одним из леммингов — «проводником» — к пропасти либо к берегу реки, озера, моря, где и гибнут. На самом деле лемминги не являются стадными, стайными или общественными животными, они перемещаются каждый сам по себе и не следуют за вожаками. Миф о групповом самоубийстве леммингов восходит ещё к XVIII веку, когда учёные заметили внезапные сокращения популяций леммингов, не находя объяснения наблюдаемым колебаниям численности. Например, Бюффон приводит несколько версий их гибели: 1) они бросаются в море; 2) давятся на деревьях; 3) поедают друг друга; 4) их как-то уничтожает молодая весенняя трава. В 1908 году английский писатель, журналист, просветитель Артур Ми решил, что гипотеза «массового самоубийства» объясняет колебания численности и опубликовал её в своей детской энциклопедии, представив как установленный факт, без оговорки о том, что это лишь предположение.

Впоследствии такая версия широко распространилась после выхода фильма «Белая пустошь», где сцена массового самоубийства леммингов была полностью постановочной, а не снятой как реально наблюдаемое в живой природе явление.

Колебания численности леммингов, по-видимому, связаны с возможностью чрезвычайно быстро размножаться, которая обычно связана с благоприятными погодными условиями и обилием пищи — «урожайным» годом раз в несколько лет, что может объясняться отсутствием заморозков и достаточным количеством осадков летом. В «неурожайный» же год осенью лемминги вынуждены лихорадочно искать себе пищу. Они начинают поедать даже ядовитые растения, а временами нападают на более крупных животных. Поиски пищи вынуждают леммингов совершать массовые миграции по огромным территориям. Обычно они двигаются поодиночке, массовые их скопления наблюдаются только у водных преград. Часть леммингов при форсировании потоков и водоёмов тонет, хотя в целом они неплохо плавают.

Рост количества леммингов увеличивает и популяцию питающихся ими хищников, в том числе песца, горностая, белой совы. Когда популяция леммингов невелика, этим птицам и зверям приходится искать другую добычу. Белая сова даже не откладывает яйца, если леммингов недостаточно, чтобы прокормить птенцов, а песцы массово покидают тундру и отправляются охотиться в леса. Таким образом, жизненный цикл многих полярных животных зависит от численности этого небольшого грызуна.

Хозяйственное значение 
Лемминги — основная пища песца и многих других хищных полярных животных, в том числе и птиц. Переносят возбудителей ряда вирусных и других инфекционных заболеваний, в частности геморрагической лихорадки, туляремии.

Виды леммингов в России 

В России обитают 5—8 видов, распространённых от Кольского полуострова до Чукотки и Дальнего Востока:

 Лесной лемминг (Myopus schisticolor).
 Длина тела 8—13 см; масса 20—45 г. Окраска черновато-серая, со ржаво-коричневым пятном на спине. Распространён по таёжной зоне от Скандинавии до Камчатки и северной Монголии; водится на севере Европейской части России. Селится в хвойных и смешанных лесах с обильным моховым покровом. Питается преимущественно бриевыми мхами (Bryidae). В дерновинах зелёного мха прокладывает сеть ходов, продолжающихся на поверхности характерными тропинками, ведущими к местам кормёжек. Норы устраивает в корнях деревьев, в моховых кочках или среди замшелых камней. Самки приносят до трёх помётов в год, обычно по 4—6 детёнышей. Продолжительность жизни 1—2 года.
 В кариотипе лесного лемминга 32—34 хромосомы; у части самок бывает самцовый набор половых хромосом (XY). Природный носитель возбудителя туляремии.

 Норвежский лемминг (Lemmus lemmus).

 Длина тела до 15 см. Окраска спины пёстрая, особенно зимой: от носа до лопаток тянется яркое чёрное пятно; остальная спина желтовато-коричневого цвета с чёрной полоской вдоль хребта. Населяет горные тундры Скандинавии и Кольского полуострова; во время массовых миграций глубоко заходит в лесотундру и отчасти в таёжную зону. Настоящих нор не роет, селится в естественных убежищах. Питается ягелем, зелёными мхами, осоками, злаками, дополнительно — черникой и брусникой. Самки приносят в течение весны и лета до 3-4 помётов по 6—7 детёнышей.

 Сибирский лемминг (Lemmus sibiricus, или Lemmus lemmus sibiricus).
 Длина тела 14—16 см; масса 45—130 г. Окраска рыжевато-жёлтая, вдоль спины обычно проходит чёрная полоса; окраску зимой не меняет. Обитает в тундровой зоне России от низовьев Северной Двины на западе до низовьев Колымы на востоке, а также на многих островах Северного Ледовитого океана (Новосибирские, Врангеля). Питается осоками и пушицами, зелёными мхами (зимой составляют до половины корма), иногда поедает тундровые кустарнички. Большую часть года обитает под снегом, в шаровидных гнёздах, сооружённых из листьев и стеблей злаков, или в снежных камерах. В течение года самка приносит 4—5 помётов, от 2 до 13 детёнышей в каждом. Является основным кормовым объектом многих животных Севера — ласки, песца, горностая, белых сов и поморников. Природный носитель возбудителей туляремии, псевдотуберкулёза, геморрагической лихорадки.

 Возможный младший синоним вида Lemmus lemmus. Популяции, обитающие от низовьев Северной Двины на западе до низовьев Лены на востоке, предлагается выделить в подвид Lemmus lemmus sibiricus.

 Амурский лемминг (Lemmus amurensis, или Lemmus lemmus amurensis).
 Длина тела не превышает 120 мм. Хвост короче задней ступни или равен ей по размеру. Внутренний (первый) палец передней конечности укорочен и имеет уплощенный в боковом направлении коготь ногтеобразной формы, иногда раздвоенный на конце. Подошвы лап покрыты волосами. Летняя окраска тела однообразно коричневая. Вдоль спины проходит чёрная полоса, которая расширяется на голове и в передней части спины, иногда образуя широкое пятно. Нижняя поверхность головы, щёки и бока яркие, ржаво-рыжие. Окраска брюшка также рыжая, но менее яркая. На боковых поверхностях головы через глаз к уху проходит размытая темная полоска. Зимний мех длинный, шелковистый, темно-коричневой окраски с примесью серого и с легким ржавым налетом, продольная темная полоска едва намечена или совсем исчезает. У некоторых особей имеется белое пятно около губ и на подбородке.

 Желтобрюхий лемминг (Lemmus trimucronatus).

 Lemmus nigripes (выделен из состава Lemmus trimucronatus).

 Копытный лемминг (Dicrostonyx torquatus).
 Длина тела 11—14 см. Зимой два средних когтя на передних лапах сильно разрастаются, приобретая вильчатую форму. Окраска летнего меха довольно яркая, пепельно-серая с отчётливо рыжеватыми тонами на боках и голове; на зиму белеет. Хорошо выражены чёрная полоса вдоль спины и светлый «ошейник» на шее. Брюхо тёмно-серое.
 Распространён в арктической и субарктической тундрах Евразии от восточного побережья Белого моря до Берингова пролива, включая Новую Землю и Северную Землю. Населяет разнообразные места: моховую тундру с карликовой берёзой и полярной ивой по склонам и водоразделам, каменистую тундру, заболоченные торфяниково- и осоково-кочкарниковые участки; избегает лишайниковых тундр. Питается в основном побегами и листьями (ива, берёза), вегетативными частями и ягодами морошки, голубики и др. Характерно летнее запасание кормов в норах. В летний период хорошо выражена территориальность — пара взрослых зверьков занимает вырытую в грунте нору. В зимнее время живут под снегом скученно. Самка приносит 2—3 помёта в год, по 5—6 детёнышей в каждом. Характерны резкие колебания численности, но миграции выражены слабее, чем у настоящих леммингов. Природный носитель возбудителей туляремии, лептоспироза и альвеококкоза.

 Лемминг Виноградова (Dicrostonyx vinogradovi) / Гренландский лемминг (Dicrostonyx groenlandicus)
 Грызуны среднего размера. Длина тела до 170 мм. Островной вид рода. Типичная форма открытой тундры. Наибольшая численность известна в дриадово-кустарничковой тундре, особенно по хорошо дренированным её участкам. Динамика численности циклична. Активность полифазная. Питается травянистой и кустарничковой растительностью. Характерны крупные запасы веточного корма. Роет сложные норы-городки. Ведет одиночно-семейный образ жизни. Приносит 2—3 помёта в год, по 5—6 детёнышей. Беременность длится 20 дней. Детёныши прозревают в 10—12 дней. В 14—16 дней появляются из гнездовой норы. Самки территориальны.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Норвегия вот уже 15 лет не видела массовых самоубийств леммингов, прежде повторявшихся каждые три года. — суицид леммингов с точки зрения этологии.

Полёвки